

Александру-чел-Бун () — комуна у повіті Нямц.
 Александру-чел-Бун () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Вледень.

Александру-чел-Бун () — село у Сороцькому районі.